Arbogast steht für:

 Arbogast der Ältere († 394), römischer Feldherr
 Arbogast der Jüngere (5. Jh.), römischer Amtsträger

Arbogast ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Arbogast († 1531), deutscher Geistlicher in Hanau
 Christine Arbogast (* 1965), deutsche Historikerin und Kommunalpolitikerin
 Eberhard Arbogast (1793–1875), Befreier Napoleons von der Insel Elba
 Émile Arbogast (1901–1978), französischer Schwimmer
 Jannik Arbogast (* 1992), deutscher Leichtathlet
 Johann Arbogast von Annenberg († 1645), Landeshauptmann der Grafschaft Glatz
 Louis François Antoine Arbogast (1759–1803), französischer Mathematiker
 Luc Arbogast (* 1975), französischer Musiker
 Rainer Arbogast (* 1944), deutscher Chirurg
 Roy Arbogast, US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Thierry Arbogast (* 1956), französischer Kameramann

St. Arbogast steht für:
 Arbogast von Straßburg († 618), Bischof in Straßburg, Heiliger
 Bildungshaus St. Arbogast in Götzis, Vorarlberg

Kirchen:
 St. Arbogast (Haslach im Kinzigtal), Pfarrkirche in Baden-Württemberg
 Wehrkirche St. Arbogast, reformierte Kirche in Muttenz, Kanton Basel-Landschaft
 Kirche St. Arbogast (Oberwinterthur), reformierte Kirche in Oberwinterthur, Kanton Zürich
 St-Arbogast (Batzendorf), römisch-katholische Pfarrkirche in Batzendorf, Département Bas-Rhin
 St-Arbogast (Bourgheim), protestantische Kirche in Bourgheim, Département Bas-Rhin

Siehe auch: